Опа́рин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Опарин, Андрей Станиславович (род. 1968) — украинский футболист.
 Опарин, Виктор Николаевич (род. 1951) — российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Опарин, Геннадий Иванович (1946—2009) — советский и российский воздухоплаватель.
 
 Опарин, Денис Александрович (1979—2019) — российский офицер ВМФ, Герой Российской Федерации.
 Опарин, Дмитрий Иванович (1891—1978) — экономист, доктор экономических наук.
 Опарин, Игорь Дмитриевич (1929—2008) — советский конструктор космической техники.
 
 Опарин, Павел Сергеевич (1908—1941?) — советский художник, педагог.